Кеми:
 Кеми — городская коммуна в Финляндии, в провинции Лаппи.
 (1508) Кеми — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.
 ПС Кеми — финский футбольный клуб.